Флаг муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4036.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Кисельнинское сельское поселение“ Волховского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Кисельнинское сельское поселение“ Волховского муниципального района Ленинградской области в красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В покрытом червлёной (красной чешуёй поле, между серебряными боковиками повышенная золотая скачущая прямо почтовая тройка; поверх всего внизу пояс в цвет поля, сплошь покрытый стеблями льна с такими же листьями и цветами серебряными в червлении и червлёными в серебре».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Скачущая почтовая тройка — символ петровского тракта из Санкт-Петербурга на Новую Ладогу, на котором до сих пор частично сохранилась булыжная дорога. Это и символ современных важных транспортных магистралей Мурманского шоссе (на котором расположена Кисельня) и строящегося шоссе на Вологду.

Пояс из цветков льна — символ исторического местного промысла — льноводства.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции красный — «красивый». Цвет гранита, из которого делали булыжник старого тракта.
       
Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света, урожая (золотых полей). Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Транспортные средства в геральдике